Porta Garibaldi steht für folgende Stadttore:

 Porta Garibaldi, anderer Name für Porta di Santa Maria Assunta in Chioggia, Italien
 Porta Garibaldi (Mailand)